Teittinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Sonja Teittinen (née en 1982), joueuse finlandaise de volley-ball
 (1882-1964), ingénieur et homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois